Moncada (Tarlac), een gemeente in de Filipijnse provincie Tarlac.
 Moncada (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia.
 Moncadakazerne, voormalig Cubaanse kazerne die aangevallen werd door rebellen van Fidel Castro op 26 juli 1953.